Мо́ре Кра́кена () — крупнейшее углеводородное море Титана (спутника Сатурна). Находится в северном полушарии, координаты центра —  Море было обнаружено в 2007 году зондом «Кассини» и через год получило название по имени мифического морского монстра Кракена. С помощью спектрометрии было установлено, что море Кракена является углеводородным.

Протяжённость моря 1170 км, площадь около 400 000 км² — немногим больше, чем у Каспийского моря на Земле. Через пролив Тревайза сообщается с морем Лигеи. В северной части моря находится остров Майда.

В 2014 году была проведена радиолокация участка морского дна, зафиксировавшая вблизи речного устья глубины в 20-35 м, далее на протяжении 200 км радиолокационное эхо не наблюдалось, что свидетельствует либо о глубинах свыше 200 м на данном участке (что косвенно подтверждается крутыми берегами), либо о большой поглощающей способности жидкости (значительно большей, нежели в море Лигеи).

В рамках планируемой миссии по исследованию Титана плавающим зондом планируется определить точный химический состав и измерить глубины моря Кракена.

Радарные снимки «Кассини»

Примечания

Ссылки 

 Карта северной полярной области Титана с подписями на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature
 Озёра Титана

Озёра Титана